Die Abkürzung WW3 steht für:
 World War 3, engl. für Dritter Weltkrieg
 WW3 (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2001)

ww3 steht für:
 ww3, alternative Subdomain zu www, siehe WWW2

Siehe auch:
 WW III

Abkürzung